Csehország
 Leština, település az Ústí nad Orlicí-i járásban
 Leština, település a Šumperki járásban
 Leština u Světlé, település a Havlíčkův Brod-i járásban
 Leština, Kozlov településrésze a Havlíčkův Brod-i járásban
 Leština, Malé Březno településrésze az Ústí nad Labem-i járásban
 Leština, Markvartice településrésze a Jičíni járásban
 Leština, Slapsko településrésze a Tábori járásban
 Leština, Strmilov településrésze a Jindřichův Hradec-i járásban
 Leština, Věž településrésze a Havlíčkův Brod-i járásban